Hinojo borde puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ammi majus; o
 el nombre común de la planta Ferula communis.